Frízek: a fríz nép tagjai
fríz nyelv
fríz: díszítőelem az építészetben
fríz: lófajta
fríz: tyúkfajta

Lásd még:
Frízföld: holland tartomány
Fríz-szigetek